

Geografie
 Necker (Britse Maagdeneilanden), eiland in de keten van Britse Maagdeneilanden
 Necker (Hawaï), eiland in de keten van Hawaïaanse eilanden
 Necker (rivier), Zwitserse rivier, zijrivier van de Thur

Personen 
 Albertine Necker de Saussure (1766-1841), Geneefse pedagoge, schrijfster, vertaalster en feministe
 Germaine Necker (Madame de Staël; 1766-1817), Frans romanschrijfster, essayiste, bekend geworden als Madame de Staël
 Jacques Necker (1732-1804), minister van Financiën onder Lodewijk XVI van Frankrijk
 Jacques Necker (botanicus) (1757-1825), Zwitsers botanicus
 Louis Albert Necker (1786-1861), Zwitsers kristallograaf

Zie ook
 Necker-kubus, optische illusie
 Hôpital Necker-Enfants malades, Frans kinderziekenhuis